Хуа́н Эли́ас Ю́стрич (; 9 июля 1909, Росарио — 6 октября 2002, Буэнос-Айрес) или Юстрич () — аргентинский футболист, вратарь.

Карьера 
Хуан Элиас Юстрич родился в семье хорватских родителей. Его первыми командами стали любительские «Фишертон» и «Провинсиаль де Росарио», выступавшие в Лиге Росарина. Он начал карьеру в клубе «Бока Хуниорс», в котором дебютировал 30 января 1932 года в товарищеской игре против «Индепендьенте». И в первой же игре голкипер пропустил 3 гола, а его команда победила 4:3. 13 марта того же года он провёл первую официальную игру за клуб, где его команда победила 5:2 «Атланту». В целом сезон 1932 года клуб провёл неудачно, заняв только 4 место. В следующем году команда до последнего тура боролась за победу, заняв, в итоге, 2 место. В последующие два сезона клуб занимал только первое место. С середины 1936 года Юстрич потерял место в основном составе команды, уступив Луису Саваццини, но на следующий год смог вновь стать основным голкипером команды. Но тот год стал последним для Хуана Элиаса в «Боке». Из-за конфликта с казначеем клуба Салецци он был вынужден покинуть «Хуниорс».

В 1938 году Юстрич, на правах аренды, перешёл в клуб «Химнасия и Эсгрима». Там он провёл два сезона, а затем перешёл в «Ланус», где и завершил карьеру. Уже покинув «Боку», Устрич сыграл свой единственный матч в составе сборной Аргентины.

В 1980-х годах Хуан Элиас работал учителем физкультуры в Мар-дель-Плата. 6 октября 2002 года Юстрич умер в больнице Британико, куда был помещён из-за церебральной ишемии. 11 октября он был похоронен на кладбище Чакарита рядом с женой, Иселой Сантамария.

Статистика

Достижения 
 Чемпион Аргентины (2): 1934, 1935

Примечания

Ссылки 
 Профиль на historiadeboca.com.ar

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Ланус»